|-
| 109101 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109102 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109103 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109104 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109105 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109106 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109107 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109108 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109109 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109110 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109111 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109112 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109113 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109114 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109115 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109116 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109117 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109118 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109119 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109120 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109121 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109122 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109123 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109124 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109125 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109126 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109127 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109128 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109129 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109130 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109131 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109132 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109133 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109134 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109135 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109136 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109137 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109138 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109139 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109140 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109141 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109142 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109143 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109144 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109145 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109146 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109147 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109148 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109149 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109150 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109151 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109152 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109153 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109154 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109155 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109156 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109157 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109158 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109159 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109160 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109161 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109162 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109163 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109164 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109165 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109166 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109167 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109168 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109169 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109170 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109171 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109172 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109173 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109174 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109175 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109176 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109177 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109178 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109179 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109180 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109181 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109182 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109183 - || || 20 d'agost, 2001 || Oakley || C. Wolfe
|-
| 109184 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109185 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109186 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109187 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109188 - || || 21 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109189 - || || 19 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109190 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109191 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109192 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109193 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109194 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109195 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109196 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109197 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109198 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109199 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109200 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9